Sony Open Tennis 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu Sony Open Tennis rozgrywany w dniach 18–29 marca 2014 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 5 427 105 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014